Dombarowski steht für:
 Dombarowski (Ort), eine Siedlung und Verwaltungszentrum eines gleichnamigen Rajons in der Oblast Orenburg (Russland)
 einen Raketenstützpunkt unweit der Stadt Jasny in der Oblast Orenburg (Russland), siehe Kosmodrom Jasny